Le foulage est l’action, dans différents métiers, d’exercer une forte pression répétée sur divers matériaux, soit avec le corps (mains ou pieds), soit avec des outils simples (bâtons) ou plus élaborés (fouloirs).

Un fouloir est un emplacement servant à fouler, action qui, selon le corps de métier ou l'époque, se fait soit avec les pieds, soit avec des machines ou des ustensiles, de façon à presser, battre ou écraser.

Nom commun
 En œnologie, le foulage consiste à faire éclater les baies de raisin pour en extraire le moût.
 En médecine, dans le domaine des soins médicaux, le fouloir est un petit ustensile employé par le dentiste pour enfoncer une feuille d'or ou un plombage dans une dent creusée par une carie. On dit aussi « instrument à amalgame ».
 En imprimerie, et en typographie, le foulage produit, sur la surface du papier, un relief creux du côté de l’impression, en saillie du côté opposé.
 En mégisserie, le foulage sert à faire pénétrer l'huile dans les peaux.
 Dans le domaine du textile, le foulage a pour but de dégraisser et de feutrer la laine en resserrant les fils, de donner à l’étoffe plus de souplesse, de corps, de moelleux et une douceur caractéristique au toucher.

Annexes

Articles connexes 
 Foulage (vin)
 Foulage (textile)
 Foulage (imprimerie)
 Foulage (cuir)
 Foulon (moulin)
 Foulonnier
 Fouler

Notes

Références 
 Larousse universel, publication Claude Augé, Parie, années 1922.

Entretien des textiles
Vinification
Viticulture